Сокатово — деревня в Тейковском районе Ивановской области России, входит в состав Морозовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 7 км на северо-запад от села Торчино и в 36 км на юг от центра города Тейково. В 3 км на северо-запад, находится деревня Шумилово.

История 

Деревня Сокатово до 2009 года входила в состав муниципального образования «Сокатовское сельское поселение» Тейковского района Ивановской области.

Экономика

На территории деревни находится завод по изготовлению метизов. История завода начинается с 1928 года, когда в деревне была организована промысловая артель. С 1928 по 1970 год заводом было освоено свыше 2000 видов изделий. За 85 лет существования предприятия, свою трудовую деятельность с заводом связало большое количество жителей близлежащих поселков, сел и деревень .

Население

Примечания 

Населённые пункты Тейковского района